Jápeto puede referirse:
 En la mitología griega, Jápeto es uno de los titanes.
 En astronomía, Jápeto es uno de los satélites de Saturno.
 Océano de Jápeto fue un océano arcaico que existió hace entre 600 y 400 millones de años.